Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Мартіна Хінгіс.

Хінгіс потім досягла фіналу, але там її перемогла шоста сіяна Штеффі Граф, 4–6, 7–5, 6–2. Граф стала першою тенісисткою за відкриту еру, яка впродовж одного турніру Великого шолома перемогла трьох перших сіяних: №2 Ліндсі Девенпорт у чвертьфіналі, №3 Селеш у півфіналі і №1 Хінгіс. Хінгіс не скористалася шансом виконати кар'єрний Великий шолом.

Граф повторила рекорд Кріс Еверт вдев'яте взявши участь у фіналі Відкритого чемпіонату Франції і збільшила свій рекорд перемог на турнірах Великого шолома за відкриту еру до 22-х (цей рекорд 2017 року побила Серена Вільямс). Для Граф це була остання перемога на турнірах Великого шолома і остання поява на Відкритому чемпіонаті Франції. Також це був переший турнірі Великого шолома для майбутньої 1-ї ракетки світу і чотириразової переможниці Відкритого чемпіонату Франції Жустін Енен.

Сіяні гравчині

Кваліфікаційна сітка

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1999 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу, жінки, одиночний розряд
1999 у тенісі